Русские в Шанхае:

 Русские в Шанхае  — книга Владимира Даниловича Жиганова, вышедшая в 1936 году в Шанхае
 Русский Шанхай — крупная русская диаспора представителей первой волны эмиграции